Лодоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 45 км². Население — 4726 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Lodosa

Муниципалитеты Наварры